Bischler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans-Dieter Bischler
 Hélène Bischler